Longford kan syfta på:

Longford Town FC
Frank Pakenham, 7:e earl av Longford
Longford (film)

Geografi

Australien 

 Longford, Tasmanien, Tasmanien, Northern Midlands, 
 Longford, Victoria – en ort i Victoria, Australien

Irland 

 Longford (grevskap), Leinster, 
 Longford, County Longford, Leinster, An Longfort, 
 Longford, Laois
 Longford, Offaly

Storbritannien 

 Steeple Langford (ort), England, Wiltshire, 
 Longford, Derbyshire, 
 Longford, Gloucestershire, 
 Longford, Cheshire – en ort i Warrington, Cheshire, England
 Longford, Kent – en ort i Kent, England
 Longford, London – en ort i Hillingdon, Storlondon, England
 Longford, Moreton Say – en ort i Moreton Say, Shropshire, England
 Longford, Telford and Wrekin – en ort i Telford and Wrekin, Shropshire, England
 Longford, West Midlands – en ort i Coventry, West Midlands, England

Se även
 Lower Langford
 Longford Hall
 Longford Castle

USA 

 Longford, Kansas

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Irlandförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar